Boris Gurevič – lottatore sovietico nato nel 1931
Boris Gurevič – lottatore sovietico nato nel 1937